House on Haunted Hill ist der Originaltitel folgender Filme:

 Das Haus auf dem Geisterhügel, US-amerikanischer Film von William Castle (1959)
 Haunted Hill, US-amerikanischer Film von William Malone (1999)